De Veldekespelling is een spelling voor het Limburgs die ontwikkeld is door de Vereniging Veldeke. De spelling is vastgelegd in Spelling 2003 voor de Limburgse dialecten en aangenomen door de Road veur 't Limburgs.

De eerste Veldekespelling verscheen in 1952. In 1983 hervormde Jan Notten de spelling en publiceerde ze in Aanwijzingen voor de spelling van de Limburgse dialecten. De spelling van 2003 is grotendeels gebaseerd op die van Notten en werd samengesteld door Pierre Bakkes, Jan Notten, Herman Cromvoets en Frans Zuug.

Limburgs dialect